Brough steht für:

geografische Objekte:
 Brough (Bigga), Dorf auf den Shetlandinseln, Schottland
 Brough (Bressay), Dorf auf den Shetlandinseln, Schottland
 Brough (East Riding of Yorkshire), Kleinstadt in Nordostengland
 Brough (Cumbria), Dorf in Nordwestengland
 Brough (Highland), Dorf in Schottland
 Brough (Whalsay), Dorf auf den Shetlandinseln, Schottland

Firmen:
 Brough Superior, ehemaliger englischer Motorradhersteller
 Brough (Fahrzeughersteller), ehemaliger britischer Motorrad- und Automobilhersteller

Personen:
 Brian Brough (* 1975), amerikanischer Regisseur
 Charles Hillman Brough (1876–1935), US-amerikanischer Politiker (Arkansas)
 Danny Brough (* 1983), schottischer Rugby-League-Spieler
 George Brough (1890–1970), britischer Pilot, Motorrad-Rennfahrer und Schauspieler
 Gregory Brough (* 1951), australischer Schwimmer

 Joel Brough (* 1968), kanadischer Hockeyspieler
 John Brough (1811–1865), US-amerikanischer Politiker
 Louise Brough (1923–2014), US-amerikanische Tennisspielerin
 Monte James Brough (1939–2011), US-amerikanischer Bischof der Mormonen

Sonstiges
 Brough-Nunatak in der Antarktis
 Broe